Les sites archéologiques protégés en Serbie constituent une catégorie de biens culturels nationaux inscrits sur une liste de monuments bénéficiant de la protection de l'État. Il s'agit d'un troisième ensemble au sein des sites archéologiques de la République, classés après les sites archéologiques d'importance exceptionnelle et les sites archéologiques de grande importance.

Liste

Voir aussi

Articles connexes 
 Patrimoine culturel de Serbie
 Sites archéologiques d'importance exceptionnelle en Serbie
 Sites archéologiques de grande importance en Serbie

Liens externes 
  Liste des sites archéologiques de Serbie par n° d'identifiant (AN) sur le site de l'Institut pour la protection du patrimoine de la République de Serbie
  Liste de sites archéologiques sur le site de l'Académie serbe des sciences et des arts

 
Liste en rapport avec l'archéologie
Liste en rapport avec la Serbie